Романчу́к — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Романчук, Алла Валентиновна (1957–2012) — российский историк искусства.
 Романчук, Алла Ильинична (род. 1942) — российский историк.
 Романчук, Антонина Ивановна (род. 1948) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Романчук, Виталий Борисович (род. 1950) — советский ватерполист.
 Романчук, Владимир Николаевич (род. 1949) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Романчук, Иван Сергеевич (род. 1981) — ректор Тюменского государственного университета
 Романчук, Леся Ивановна (род. 1955) — украинский врач, преподаватель, писательница, бард.
 Романчук, Михаил Михайлович (род. 1996) — украинский пловец.
 
 Романчук, Павел Родионович (1921—2008) — Герой Советского Союза.
 Романчук, Пётр Николаевич (род. 1957) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Романчук, Роман Романович (1979—2016) — российский боксёр-любитель.
 Романчук, Руслан Владимирович (род. 1974) — украинский футболист.
 Романчук, Тарас Викторович (род. 1991) — украинский футболист.
 Романчук, Шимон (Симон; 1936—2017) — епископ Польской православной церкви, епископ Лодзинской и Познанской епархии.
 Романчук, Юлиан Семёнович (1842—1932) — украинский политический, общественный и культурно-образовательный деятель.
 Романчук, Ярослав Чеславович (род. 1966) — белорусский политик и экономист.